Division 1 i fotboll för herrar 2012 var Sveriges tredje högsta division i fotboll för herrar och den sjunde upplagan av "nya Division 1". Totalt bestod Div 1 av två serier (Norra respektive Södra) med vardera 14 lag. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 26 matcher. De två seriesegrarna kvalificerade sig för Superettan 2013 medan de båda serietvåorna kvalade mot lag 13 respektive 14 från Superettan 2012 i bäst av två matcher om två platser i Superettan 2013. Lag 12, 13 och 14 åkte ned i Division 2 till 2013 års säsong. Serierna spelades från den 14 april till den 27 oktober (södra) respektive 28 oktober (norra) 2012. Seger i en match gav tre poäng, oavgjorda matcher en poäng var till lagen, och förlust noll poäng.

Den 16 november 2011 tackade IFK Klagshamn nej till Division 1. Sandvikens IF tog över Klagshamns plats.

Klara lag för 2012
Senast uppdaterad 17 november 2011
 Från Superettan 2011: Qviding FIF, Västerås SK
 Från kvalspel 2011: IF Sylvia, Väsby United
 Från Div 1 2011: Akropolis IF, Dalkurd FF, BK Forward, IK Frej, Karlstad BK, Kristianstads FF, Limhamn Bunkeflo, Lunds BK, IFK Luleå, Norrby IF, IK Oddevold, IK Sirius, Skövde AIK, IK Sleipner, Syrianska Kerburan, FC Trollhättan, Vasalunds IF, Örgryte IS
 Från Div 2 2011: Enköpings SK, Eskilstuna City, IK Gauthiod, IFK Klagshamn, Utsiktens BK, Östersunds FK
 Vakant plats: Sandvikens IF

Tabeller

Poängtabeller

Norra

Nya lag i Norrettan 2012 är Västerås SK som åkte ur Superettan 2011 samt Enköpings SK, Eskilstuna City och Östersunds FK som vann sina Div 2-serier under 2011 års säsong. På grund av att IFK Klagshamn tackade nej till spel division 1 flyttades Karlstad BK från norra gruppen till södra och ersattes av Sandvikens IF som fick den vakanta platsen.

Södra

Nya lag i Söderettan 2012 är Qviding FIF som åkte ur Superettan 2011 samt IK Gauthiod, IFK Klagshamn och Utsiktens BK som vann sina Div 2-serier under 2011 års säsong. Karlstad BK flyttades över från den norra gruppen på grund av att IFK Klagshamn tackade nej till spel i division 1.

Kval

Kval till Superettan

|}

Se även
 Svensk fotbolls seriesystem
 Superettan 2012
 Damallsvenskan 2012

Referenser

Externa länkar
Ettanfotboll.se
Spelprogrammet 2012 för Div 1 Norra på SvFF:s hemsida
Spelprogrammet 2012 för Div 1 Södra på SvFF:s hemsida

Fotboll i Sverige 2012
2012
Fotbollssäsongen 2012